Wisotzki ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Wisotzki (1855–1899), deutscher Geograf 
 Florian Wisotzki (* 1981), deutscher Handballspieler
 Jochen Wisotzki (* 1953), deutscher Filmemacher und Journalist

Siehe auch:
 Wisotzky
 Wissotzky
 Wysocki
 Wyssozki